Kerschenbach (Gölsen) - zijrivier van de Gölsen in Neder-Oostenrijk
 Kerschenbach (Rijnland-Palts) - plaats in Rijnland-Palts